Карвахал има више значења:

 Карвахал (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карвахал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику